Piccini ist der Familienname von:

 Achille Piccini (1911–1995), italienischer Fußballspieler
 Andrea Piccini (* 1978), italienischer Automobilrennfahrer
 Augusto Piccini (1854–1905), italienischer Chemiker
 Cristiano Piccini (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Giacomo Piccini (um 1617– nach 1669), venezianischer Grafiker, Kupferstecher und Radierer
 Giulio Piccini (1849–1915), italienischer Schriftsteller
 Isabella Piccini (1644–1734), venezianische Kupferstecherin und Nonne

Siehe auch:
 Piccinni